Star Lake (englisch für „Stern-See“) bezeichnet mehrere Seen:

in Kanada:
 Star Lake (Neufundland)

in den Vereinigten Staaten:
 Star Lake (Cook County, Minnesota)
 Star Lake (Otter Tail County, Minnesota)
 Star Lake (Vilas County, Wisconsin)

Außerdem bezeichnet Star Lake:
 Hamlet (census-designated place) im St. Lawrence County in New York (USA)
 Ort (unincorporated community) im Vilas County in Wisconsin (USA)

 Star Lake Township, im Otter Tail County in Minnesota (USA)